Halbstadt, denominazione originaria di Moločans'k
 Halbstadt, esonimo tedesco di Meziměstí
Halbstadt (Russia), località del Kraj dell'Altaj